Eldaniz Azizli (* 20. dubna 1992) je ázerbájdžánský zápasník – klasik.

Sportovní kariéra 
Zápasení se věnuje od 8 let. Připravuje se v Baku v tréninkovém centru Neftçi. V ázerbájdžánské mužské reprezentaci se pohybuje od roku 2011 ve váze do 55 kg. V roce 2012 prohrál nominaci na olympijské hry v Londýně s Rovšanem Bajramovem.

Od roku 2014 zkomplikovalo jeho sportovní kariéru ukončení váhy do 55 kg Mezinárodní zápasnickou federací. V nové váze do 59 kg se na mezinárodní scéně výrazně neprosadil. Sportovní kariéru opětovně nastartoval s vrácením váhové kategorie do 55 kg do programu mezinárodních turnajů od roku 2018.

Výsledky

Odkazy

Reference

Související články 
 Zápas v Ázerbájdžánu

Externí odkazy 
 
 Výsledky Eldanize Azizliho na uni-leipzig.de

Ázerbájdžánští klasici
Narození v roce 1992
Narození 20. dubna
Žijící lidé
Muži